Ми́лош Милути́нович (; 2 февраля 1933, Байина-Башта — 28 января 2003, Белград) — югославский футболист и тренер. Играл на позиции нападающего.

Карьера 
Милош Милутинович начал карьеру в молодёжной команде клуба «Бор», тогда же он был вызван в молодёжную сборную Югославии, в составе которой участвовал в победном для югославов чемпионате Европы среди молодёжных сборных в Каннах, являясь капитаном команды, а также лучшим бомбардиром турнира с 4 мячами. Сразу после турнира Милутиновича пригласил один из лидеров югославского футбола, клуб «Партизан». За белградскую команду Милутинович провёл за 6 лет выступлений 101 матч и в них забил 71 гол (213 матчей и 231 гол, включая неофициальные матчи), 8 из которых были забиты в 4 матчах Кубка европейских чемпионов, что позволило Милутиновичу стал лучшим бомбардиром этого турнира. А единственным достижением в составе «Партизана» стал кубок Югославии, выигранный в 1957 году.

После «Партизана» Милутинович играл за клуб ОФК, но провёл за него всего лишь несколько матчей, из-за очень тяжёлой формы туберкулёза. В 1960 году Милутинович перешёл в «Баварию», для того чтобы лечиться у лучших мюнхенских врачей, что помогло спортсмену — за «Баварию» Милутинович играл регулярно. После «Баварии» Милутинович играл за французские клубы «Расинг» и «Стейд Франсе». Завершил карьеру Милутинович в клубе ОФК, за который в общей сложности провёл 42 матча и забил 13 голов.

В сборной Югославии Милутинович 21 мая 1953 года в матче Уэльсом, проходившем в Белграде. 8 ноября 1953 года Милутинович забил свой первый гол за сборную, в матче с Израилем в Скопье. 19 июня 1958 года Милутиновч провёл свой последний матч за национальную команду.

После завершения карьеры игрока, Милутинович работал тренером, в клубах «Дубочица», «Пролетер», «Атлас», «Бешикташ», «Вележ Мостар», «Партизан» и в сборной Югославии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика игроков «Партизана»

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК «Атлас»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры ФК «Алтай» Измир